

События

Древний Рим 
 Консулы: Марк Эмилий Лепид (во 2-й раз, патриций) и Луций Мунаций Планк (плебей); преторы: Гай Кокцей Бальб, Гай Фурний, Гай Фуфиций Фангон, Луций Элий Ламия, Публий Альфен Вар и Тиберий Клавдий Нерон; пропреторы: Квинт Корнифиций (в Африке), Марк Лурий (на Сардинии) и Публий Вентидий Басс (в Цизальпийской Галлии); плебейские трибуны: Гостилий Тулл, Луций Клодий (Весталин), Марк Инстей и Руфрен; квесторы: Виллий Анналис и Луций Плеторий Цестиан; проквестор: Гай Кассий Пармский (в Азии); монетные триумвиры: Гай Вибий Вар, Ливиней Регул, Луций Муссидий Лонг, Педаний Коста и Публий Клодий (Туррин); цензоры: Гай Антоний Гибрида и Публий Сульпиций Руф (люстр ими не совершался).
 Цезарь обожествлён как «божественный Юлий».
 Цизальпинская Галлия объединена собственно с Италией.
 Армия Марка Антония и Октавиана отправляется в Грецию.
 В битве при Филиппах Марк Антоний разгромил Кассия.
 Марк Юний Брут разбил Октавиана и захватил его лагерь. Во второй битве (через 20 дней) Брут был разбит Антонием и Октавианом.
 Лепид получает Африку, Марк Антоний — восточные провинции, Октавиан возвращается в Италию, по пути опасно заболев.
 Октавиан провёл конфискации и обеспечил ветеранов земельными наделами.
 Антоний приехал в Киликию и отправил гонца к Клеопатре с обвинением в союзе с Кассием. Встреча в Тарсе Антония и Клеопатры. Антоний влюбился в неё.

Древний Китай 
 Ханьские войска отбивают набег кянов.

Родились 
 16 ноября — родился Тиберий Клавдий Нерон, будущий император Тиберий;
 Марк Клавдий Марцелл — зять и один из возможных наследников Октавиана.

Скончались 
 Гай Антоний — брат триумвира Марка Антония, цезарианец. В 43 году до н. э. пленён Брутом, после чего поднял мятеж. Казнён.
 Гай Кассий Лонгин — участник заговора против Цезаря. Покончил жизнь самоубийством после поражения при Филиппах.
 Марк Юний Брут — участник заговора против Цезаря. Покончил жизнь самоубийством после поражения при Филиппах.
 Марк Ливий Друз Клодиан — убеждённый республиканец, претор в 50 году до н. э. Родной отец Ливии. Участник сражения при Филиппах; видя полный разгром республиканской армии, покончил с собой, чтобы не стать пленником цезарианцев.
 Марк Лициний Лукулл — сын консула 74 года до н. э., республиканец. Казнён по приказу Марка Антония после поражения при Филиппах.
 Марк Теренций Варрон Гибба — квестор 46 года до н. э., народный трибун 43 года до н. э., республиканец. Погиб в битве при Филиппах.
 Марк Фавоний — римский политик из числа так называемых homo novus, последователь и друг Катона, благодаря которому смог сделать карьеру. Погиб при Филиппах.
 Квинт Корнифиций — друг Цицерона, претор в 45 и проконсул Африки в 44—42 до н. э. Погиб в боях с нумидийским наместником Титом Секстием.
 Децим Лелий — народный трибун 54 до н. э., помпеянец. В 44—42 до н. э. являлся легатом предыдущего в Африке, где вначале потеснил силы Тита Секстия, но затем погиб вместе с командиром в решающем сражении близ Утики.
 Авл Помпей — предполагаемый претор 45 до н. э., сын претора ок. 70 до н. э. Квинта Помпея по прозвищу Вифинский. Казнён по приказу Секста Помпея.

Примечания

См. также